Dacnusa — род мелких наездников из семейства Braconidae (Dacnusini, Alysiinae)

Описание 
Очень мелкие паразитические наездники (1—3 мм). Жвалы с 3 зубцами. В переднем крыле одна радиомедиальная ячейка, возвратная жилка антефуркальная или интерстициальная. Первый тергит как правило без продольного валика. Паразитируют на двукрылых насекомых.

Классификация 
Род включает около 150 видов, главным образом палеарктических.

 D. abdita (Haliday, 1839)
 D. abditiva Tobias, 1998
 D. abstrusa Tobias, 1998
 D. adducta (Haliday, 1839)
 D. alpestris Griffiths, 1967
 D. alticeps Nixon, 1937
 D. analis (Vollenhoven, 1878)
 D. angelicina Griffiths, 1967
 D. annulata (Nees, 1834)
 D. aquilegiae Marshall, 1896
 D. arctica Griffiths, 1984
 D. areolaris (Nees, 1811)
 D. arephini Tobias, 1998
 D. arkadii Tobias, 1997
 D. aspilotoides Tobias, 1998
 D. astarte (Nixon, 1948)
 D. aterrima Thomson, 1895
 D. atra Tobias, 1998
 D. austriaca (Fischer, 1961)
 D. bakurianensis Gannota & Tobias, 1994
 D. barkalovi Tobias, 1998
 D. basirufa Tobias, 1998
 D. belokobylskii Tobias, 1998
 D. brevis Tobias, 1998
 D. brevistigma (Tobias, 1962)
 D. brevitarsis Tobias, 1998
 D. campanariae Griffiths, 1967
 D. centaureae Griffiths, 1967
 D. cerpheres (Nixon, 1948)
 D. cicerina Tormos, Pardo, Asis & Gayubo, 2008
 D. cingulator (Nees, 1834)
 D. cisbaikalica Tobias, 1998
 D. cismelicerta Tobias, 1998
 D. clavata (Provancher, 1886)
 D. clematidis Griffiths, 1967
 D. confinis Ruthe, 1859
 D. chereas Goureau, 1851
 D. dampfella (Roman, 1925)
 D. danzas Papp, 2004
 D. delphinii Griffiths, 1967
 D. diluta Spinola, 1851
 D. discolor (Forster, 1862)
 D. docavoi Jimenez & Tormos, 1987
 D. dolorosa Marshall, 1898
 D. dryas (Nixon, 1948)
 D. dubiosa (Ashmead, 1902)
 D. ergeteles (Nixon, 1954)
 D. erythrosoma Tobias, 1998
 D. euphrasiella Griffiths, 1984
 D. evadne Nixon, 1937
 D. faeroeensis (Roman, 1917)
 D. fasciata Stelfox, 1954
 D. fasciola Tobias, 1998
 D. fastosa Tobias, 1998
 D. festa (Goureau, 1851)
 D. filatica Tobias, 1998
 D. flava Katiyar & Sharma, 1988
 D. flavicoxa Thomson, 1895
 D. flaviventris Tobias, 1998
 D. fraterna Tobias, 1998
 D. fumicoxa Tobias, 1997
 D. fuscipes Griffiths, 1967
 D. gallarum (Ratzeburg, 1852)
 D. gangtokensis Katiyar & Sharma, 1988
 D. gentianae Griffiths, 1967
 D. groenlandica van Achterberg, 2006
 D. groschkeana Griffiths, 1968
 D. gumbus Papp, 2004
 D. helvetica Griffiths, 1967
 D. heringi Griffiths, 1967
 D. himalayensis Katiyar & Sharma, 1988
 D. hospita (Forster, 1862)
 D. jakovlevi Tobias, 1986
 D. jakutica Tobias, 1998
 D. kasparyani Tobias, 1998
 D. kaszabi Papp, 2004
 D. kerzhneri Tobias, 1998
 D. konovalovae Tobias, 1998
 D. kurilensis Tobias, 1997
 D. laesa Tobias, 1998
 D. laeta (Nixon, 1954)
 D. laevipectus Thomson, 1895
 D. latisternaulica Tobias, 1998
 D. leleji Tobias, 1997
 D. leucotegula Tobias, 1998
 D. liopleuris Thomson, 1895
 D. lissos (Nixon, 1954)
 D. lithospermi Griffiths, 1967
 D. lomnickii (Niezabitowski, 1910)
 D. longicauda Thomson, 1895
 D. longiradialis Nixon, 1937
 D. longithorax (Tobias, 1962)
 D. lonicerella Griffiths, 1967
 D. luctuosa Papp, 2007
 D. lugens (Haliday, 1839)
 D. macrosoma Tobias, 1998
 D. macrospila (Haliday, 1839)
 D. maculata Goureau, 1851
 D. maculipes Thomson, 1895
 D. mara (Nixon, 1948)
 D. marica (Nixon, 1948)
 D. marshakovi Tobias, 1998
 D. maxima (Fischer, 1961)
 D. megastigma Tobias, 1998
 D. melicerta (Nixon, 1954)
 D. merope (Nixon, 1948)
 D. metula (Nixon, 1954)
 D. minuta (Curtis, 1826)
 D. moniliata Tobias, 1998
 D. monticola (Forster, 1862)
 D. nigrella Griffiths, 1967
 D. nigricoxa Tobias, 1998
 D. nigrifemur Tobias, 1998
 D. nigropygmaea Stelfox, 1954
 D. nipponica Takada, 1977
 D. obesa Stelfox, 1954
 D. ocyroe Nixon, 1937
 D. omolonica Tobias, 1998
 D. oscinidis Ashmead, 1889
 D. paramushirica Tobias, 1997
 D. patuna Papp, 2004
 D. paucicula Tobias, 1998
 D. plantaginis Griffiths, 1967
 D. prisca Griffiths, 1967
 D. pseudolugens Tobias, 1998
 D. pubescens (Curtis, 1826)
 D. radialis (Tobias, 1966)
 D. reducta Papp, 2004
 D. reno Papp, 2007
 D. rodriguezi Docavo & Tormos, 1997
 D. rufa Tobias, 1998
 D. rugosa Katiyar & Sharma, 1988
 D. rutila Papp, 2009
 D. sasakawai Takada, 1977
 D. scaptomyzae Gahan, 1913
 D. sergia Tobias, 1998
 D. sibirica Telenga, 1935
 D. soldanellae Griffiths, 1967
 D. soma (Nixon, 1948)
 D. splendida Tobias, 1998
 D. stenoradialis Tobias, 1998
 D. storozhevae Tobias, 1998
 D. stramineipes (Haliday, 1839)
 D. subfasciata Tobias, 1998
 D. sublaeta Tobias, 1998
 D. sublonicerella Tobias, 1998
 D. subnigrella Tobias, 1986
 D. sulcata (Tobias, 1962)
 D. sulcifera Tobias, 1998
 D. sulcipleuris Tobias, 1998
 D. sylvatica Tobias, 1998
 D. tarsalis Thomson, 1895
 D. temula (Haliday, 1839)
 D. temuloides Tobias, 1998
 D. terminalis (Tobias, 1962)
 D. tricolor Tobias, 1998
 D. trisulcata Tobias, 1998
 D. umbelliferae Tobias, 1998
 D. ussuriensis Tobias, 1998
 D. veronicae Griffiths, 1967
 D. zek Tobias, 1998
 D. zlobini Tobias, 1998

Примечания

Литература 
 
 

Alysiinae